Cette page contient les pages d'homonymie de Agent secret, L'Agent secret, Agents secrets.

Un agent secret est un espion.



Romans 
 L'Agent secret (), roman de Joseph Conrad (1907) ;
 L'Agent secret, quatrième tome des aventures de Fantômas de Pierre Souvestre et Marcel Allain (1911) ;
 L'Agent secret (), roman de Graham Greene (1939) ;

Téléfilm 

 L'Agent secret, téléfilm réalisé par Marcel Camus en 1981 ;

Films 

 Agent secret (Sabotage, 1936), film britannique d'Alfred Hitchcock sorti en 1936, d'après le roman de Joseph Conrad  ;
 Agent secret (Confidential Agent, 1945), film américain de Herman Shumlin sorti en 1945 ;
 L'Agent secret (The Secret Agent, 1996), film de Christopher Hampton d'après le roman de Joseph Conrad ;
 Agents secrets, film français de Frédéric Schoendoerffer sorti en 2004.

Voir aussi